Страбэйн:

 Страбэйн — средний город района Страбэйн.
 Страбэйн — район Северной Ирландии в графстве Тирон.